Кубок Восточной Азии по футболу 2013 года — пятый футбольный турнир среди сборных, представляющих Восточную Азию. Финальный турнир проходил 20-28 июля 2013 года в Республике Корея. Два отборочных турнира проходили в течение 2012 года. Участие в турнире до 2014 года приостановила команда Монголии, а на её место была приглашена команда Австралии.

Отборочный раунд 1 
Первый раунд отборочного турнира проходил на Гуаме 18-22 июля 2012. Победитель группового этапа получал возможность принять участие во втором отборочном раунде.

Участники

Матчи 
 Время указано как UTC+10:00

Награды

Отборочный раунд 2 
Второй отборочный раунд проходил в Гонконге с 1 по 9 декабря 2012. Победитель получал возможность выступать в финальном турнире.

Матчи 
 Время указано как UTC+8

Награды

Финальный турнир 
Финальный турнир проходил в Республике Корея с 20 по 28 июля 2013 года.

Участники финала 
  Австралия
  КНР
  Япония
  Южная Корея

Награды

Итоги турнира

Победитель

Примечания

Ссылки 
 Первый отборочный раунд на сайте EAFF.com
 Второй отборочный раунд на сайте EAFF.com

Чемпионаты Восточной Азии по футболу
Футбол в Азии в 2013 году
К
Спорт в Республике Корея в 2013 году
Международные соревнования по футболу в Республике Корея